Эрла:

 Эрла — населённый пункт в Латвии.
 Эрла — населённый пункт в Испании.
 Эрла — река в Литве.
 Эрла — замок в Австрии.

 Санкт-Панталеон-Эрла — коммуна в Австрии.